Ана Іванович була чинною чемпіонкою, але того року вирішила не брати участь.

Дінара Сафіна виграла титул, перемігши у фіналі Флавію Пенетту з рахунком 6–4, 6–2.

Сіяні гравчині 
Перші вісім сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
Draw and Qualifying Draw 

East West Bank Classic
2008